Ордоньо:

 Ордоньо I (830—866) — король Астурии, правивший с 850 по 866 год.
 Ордоньо II (ок. 873—924) — король Галисии (910—914), король Леона и Галисии (914—924). 
 Ордоньо III (926—956) — король Леона с 951 года.
 Ордоньо IV (ок. 926—962) — король Леона (958—960).